Хе () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Хе Веньна — стрибунка на батуті, олімпійська чемпіонка
 Хе Дань Цзя — імператор династії Шан
 Хе Жоюй — лікар часів династії Цзінь
 Хе Їнцінь — голова уряду Республіки Китай
 Хе Кесінь — гімнастка, олімпійська чемпіонка
 Хе Пінпін — найменша людина в світі
 Хе Сяннін — революціонерка й феміністка
 Хе Ханьбінь — бадмінтоніст, олімпійський медаліст
 Хе Цзи — стрибунка у воду, олімпійська чемпіонка
 Хе Цзянькуй — біолог і фізик
 Хе Чентянь — державний діяч, вчений-натураліст і астроном династії Південна Сун
 Хе Чжичжан — поет і державний службовець часів династії Тан
 Хе Чун — стрибун у воду, олімпійський чемпіон
 Хе Шаоцзі — поет, каліграф і художник часів династії Цін

Китайські прізвища